Бомонт има више значења:
 Бомонт
 Бомонт (Калифорнија)
 Бомонт (Тексас)
 Бомонт (Мисисипи)